

Давлатобод — село, Кулобський район, Хатлонська область
 Давлатобод — село, Фархорський район, Хатлонська область